Idea – jedno z podstawowych pojęć filozofii,
 Idea – sieć telefonii komórkowej w Polsce, zastąpiona przez markę Orange
 Idea – album grupy muzycznej Bee Gees,
 Idea Fabricius, 1807 – rodzaj motyli z rodziny rusałkowatych (Nymphalidae),
 „Idea” – czasopismo filozoficzne wydawane przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku.

Zobacz też 
 IDEA – symetryczny szyfr blokowy
 I.DE.A Institute – włoska firma stylistyczna.
 IntelliJ IDEA - zintegrowane środowisko programistyczne dla Javy